Glenmont – hasło o kilku znaczeniach:
 Glenmont – teren w USA, Hrabstwo Montgomery (Maryland), stan Maryland.
 Glenmont – stacja metra. Metro w Waszyngtonie.
 Glenmont – teren w Glenmont, Hrabstwo Albany (Nowy Jork), stan Nowy Jork (stan).
 Glenmont – wieś w USA, Hrabstwo Holmes (Ohio) w stanie Ohio.
 Glenmont – nazwa domu w którym mieszkał Thomas Alva Edison.
 Glenmont – teren w Kanadzie, Hrabstwo Kings (Nowa Szkocja), Nowa Szkocja.